Il termine irlandese può riferirsi:
 ad individuo appartenente al gruppo etnico degli irlandesi
 a ciò che è pertinente all'isola d'Irlanda
 a ciò che è pertinente alla Repubblica d'Irlanda
 alla lingua irlandese